Органические тиосульфаты — соли и эфиры органилтиосерных кислот с общей формулой RSSOX, где R = Alk, Ar; X = OMe (Me — металл), OR. S-алкил и S-арилтиосульфаты щелочных и щелочноземельных металлов называются солями Бунте в честь немецкого химика-технолога Ганса Бунте, исследовавшего этот класс соединений.

Номенклатура 

Название соединения органических тиосульфатов образуется в соответствии с названием органического радикала, к которому присоединяется суффикс «-тиосульфат», при этом необходимо указать атом, с которым связывается органический радикал. Например, CHSSOOCH — S-фенилметилтиосульфат, CHSSOONa — S-этилтиосульфат натрия.

Получение 

Синтез солей Бунте заключается во взаимодействии алкилгалогенидов, диалкилсульфатов, алкиларилсульфонатов с тиосульфатами щелочных металлов в эквимольных количествах в водно-органической среде (в частности, 50%-ном растворе этанола):

 

Другой метод синтеза солей Бунте состоит в присоединении тиосульфатов щелочных металлов к активированным алкенам или хинонам в кислой среде:

 

Арилтиосульфаты синтезируют по реакции диарилдисульфидов с гидросульфитом калия:

Свойства 

Соли Бунте являются твёрдыми кристаллическими веществами, хорошо растворимыми в воде.

Химические свойства органических тиосульфатов определяются наличием дисульфидной группы S-S, которая легко расщепляется при действии электрофильных и нуклеофильных реагентов. При кислотном гидролизе органических тиосульфатов образуются тиолы, при щелочном — дисульфиды:

 

 

Взаимодействие органических тиосульфатов с тиолятами используется при синтезе несимметричных дисульфидов:

 

В зависимости от окислителя органические тиосульфаты окисляются до алкансульфокислот, алкансульфонилгалогенидов или диалкилдисульфидов:

Применение 

Органические тиосульфаты применяются в органическом синтезе как полупродукты при получении различных органических соединений серы.

Литература 
 
 

Сложные эфиры неорганических кислот
Органические тиосульфаты